Proalides är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av de Beauchamp 1907. Proalides ingår i familjen Epiphanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Proalides